Уарте () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 3,7 км². Население — 6095 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Покровительницей города считается святая дева Бланка.

Экономика 
В городе расположены головные офисы ряда крупных испанских компаний, среди них:
 BSH Fabricacion SA — производитель бытовой техники.
 Construcciones Metálicas COMANSA — производитель башенных кранов.
 Laboratorios Cinfa, S.A. — фармацевтическая компания.

Города-побратимы 
  Ногаро (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Наварры
Муниципалитеты Наварры